Giuseppe Nogari – (Venezia, 1699 – Venezia, 1766),  pittore veneziano esponente del Rococò.
 Paris Nogari – (1536-1601), pittore di origine veneta attivo a Roma nel Rinascimento.